

Personen 
 voornaam, zie Wilma, vrouwelijke vorm van Willem
 pseudoniem van de Nederlandse schrijfster Wilma Vermaat
 Wilma Delissen-van Tongerlo, Nederlands politica
 Wilma Landkroon, Nederlands zangeres, bekend geworden als Wilma

Overig 
 Wilma Flintstone, stripheld, echtgenote van Fred
 orkaan, zie Wilma (orkaan)
 Wilma Bouw, bouwbedrijf gevestigd in Weert